Empiriker sind
 Philosophen und Denker, die sich an der Empirie orientieren.
 Angehörige der antiken Schule der Empiriker (Ärzteschule).